Heatley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Basil Heatley (1933-2019), athlète britannique
Bill Heatley (1920-1971), homme politique australien
Bob Heatley (1895-1973), joueur australien de football australien
Craig Heatley (né en 1956), homme d'affaires néo-zélandais
Dany Heatley (né en 1981), joueur de hockey canadien
Danny Heatley, drummer britannique
David Heatley (né en 1974), dessinateur américain
Jason Heatley (né en 1972), footballeur australien
Johnny Rock Heatley, guitariste américain
Mark Heatley (1984-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
Michael Heatley, auteur
Murray Heatley (né en 1948), joueur de hockey canadien
Norman George Heatley (1911-2004), scientifique 
Philip Reeve Heatley (né en 1967), homme politique néo-zélandais
Ramsay Heatley Traquair (1840-1912), naturaliste écossais
Spike Heatley (1933-2021), bassiste jazz britannique
Tamsin Heatley, actrice britannique

Homonymie de patronyme